Травелог ( от  — «путешествие», по образцу  — «монолог») — жанр, описывающий путешествие, в разных видах искусства.

В литературе 
Травелог как литературный жанр сформировался и развился из путевых записок.

В изобразительном искусстве 
Особенно большое развитие травелог в изобразительном искусстве получил в Англии в связи с увлечением путешествиями в XVII—XVIII веках.

В кинематографе 
В кино травелог возник как жанр в 1910-е годы и впоследствии получил широкое распространение в форме короткометражного фильма-путешествия. На экране показывали заграничные, зачастую экзотические пейзажи, жителей других стран, знакомили зрителей со спецификой экономики (промышленность, сельское хозяйство), культурой и туристическими достопримечательностями государства, которому посвящена лента. Такие фильмы демонстрировались на образовательных лекциях, на ярмарках, в программах варьете в небольших кинотеатрах. Объект изображения на протяжении одного фильма оставался постоянным, объединяя раскрытие особенностей изображаемого региона с обобщёнными вневременными понятиями о прекрасном и экзотическом.

Примечания

Литература 
 Encyclopedia of early cinema. 2005. edited by Richard Abel. ISBN 0-203-63149-8

Кинематограф